Мадараш има више значења:

 Мадараш
 Мадараш (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Мадараш (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Мадараш (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Мадараш (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији
 Општина Мадараш (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији
 Општина Мадараш (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији